Reinemer ist der Nachname folgender Personen:

 Detlef Reinemer (* 1944), deutscher Bildhauer (Plastiker), Ehemann von Gabriele Reinemer
 Gabriele Reinemer (* 1948), deutsche Bildhauerin, Ehefrau von Detlef Reinemer
 Heiko Reinemer (* 1945), deutscher Kunstturner